Mulanje – miasto w Malawi
 Mulanje – dystrykt Malawi
 Mlandżi – masyw górski w Malawi